Samsung SGH-E310 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Схожі моделі 
 LG G7100
 Samsung SGH-E100
 Samsung SGH-E500
 LG G5400
 Samsung SGH-E300

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-E310  
 Характеристики телефону Samsung SGH-E310  

E
Мобільні телефони, представлені в 2004 році
Мобільні телефони з інфрачервоним передавачем